Mangiante ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Mangiante (1893–1957), italienischer Turner
 Lorenzo Mangiante (1891–1936), italienischer Turner